Schweizer Viertel ist die Bezeichnung von Wohnvierteln 
 zwei in Berlin:
 Schweizer Viertel im Ortsteil Lichterfelde des Bezirks Steglitz-Zehlendorf
 Schweizer Viertel, auch „Weiße Stadt“ genannt, im Ortsteil Reinickendorf des Bezirks Reinickendorf, seit Juli 2008 als eine von sechs „Siedlungen der Berliner Moderne“ in der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes
 eins in Dresden:
 Schweizer Viertel (Dresden) in der Südvorstadt